Schwenkfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Dirslaus von Schwenkfeld OP (auch: Dirslaus von Clatensis; † 1398), Titularbischof von Clatensis und Weihbischof in Breslau
 Kaspar Schwenckfeld (1490–1561), deutscher Reformator und religiöser Schriftsteller